Opera Soft — испанская компания, основанная в 1986 году. Компания занималась разработкой программного обеспечения и известна созданными ей компьютерными играми. Основная деятельность компании относится к периоду расцвета золотого века испанской индустрии компьютерных игр.

Первым успехом компании является выпуск игры Livingstone Supongo, а самой важной созданной игрой считается . Как многие испанские компании по разработке компьютерных игр, Opera Soft не смогла приспособиться к изменениям в индустрии в начале 1990-х гг. во время перехода к 16-битным машинам, и прекратила своё существование.

Появление 
Opera Soft появилась после роспуска Indescomp в 1986 году. В отличие от других испанских компаний своего времени, таких как Topo,  или , Opera Soft не была организована по принципу «группа друзей, разрабатывающих компьютерные игры». Отличительной чертой во-первых, стала избирательность кадров. Во-вторых, люди компании ценились как индивидуальности, и в частности, программисты. В-третьих, компания занималась не только компьютерными играми. Так, в круг её разработок входит утилита «Windows EASE», созданная по заказу компании Philips.

В компании работали ставшие позже легендами такие программисты, как Хосе Антонио Моралес (), Пако Суарес (),  и Пако Менендес (). Известными художниками Opera Soft считаются Карлос Альберто Диас () и Хуан Делкан (). Должность директора занимал Педро Руис ().

Деятельность 
Первой работой компании является компьютерная игра Livingstone Supongo, игровой мир которой сформирован на основе приключений исследователя XIX века Давида Ливингстона. В отличие от других испанских компаний, у Opera Soft первая игра стала успешным продуктом, и это произошло благодаря тому, что Livingstone Supongo была приключенческой игрой высокого качества. Как следствие, игра продавалась не только на родине, но и в Англии. В последующем Opera Soft выпустила другие игры, такие как Cosa Nostra, Goody, The Last Mission. Но вместе с тем прошло какое-то время, прежде чем компания смогла создать игру, которая обошла Livingstone Supongo — . Эта игра рассматривается как одна из лучших для 8-битных компьютеров не только в Испании, но и на международной арене. La Abadía del Crimen характеризуется сложностью реализации, на основе которой построен высоко оцененный критиками сюжет, атмосфера игры и формируемый игроку вызов.

При рассмотрении компании в ретроспективе считается, что Opera Soft в данный период времени создавала одни из самых сложных игр, которые при этом были увлекательными. Характерными примерами являются Goody, Livingstone Supongo, Sol Negro, La Abadía del Crimen.

В последующем Opera Soft выпустила ряд игр, таких как Mot, Sol Negro, Mutan Zone, Livingstone Supongo 2. В приближении 1990 года, когда начался кризис индустрии разработки испанских игр, Opera Soft стала первой компанией, которая покинула рынок. При этом она сделала это не из-за того, что не могла выживать в новых обстоятельствах, а потому, что её сотрудники, исходя из качества отбора и диверсификации, могли работать на нескольких фронтах одновременно. Как следствие, компания распалась и её сотрудники нашли себя в других областях. Тем не менее, годами позже, Суарес Гонсало вернулся в игровую индустрию с проектом Commandos, игры которого являются одними из самых успешных среди испанских по количеству проданных копий.

Примечания

Ссылки 
 Opera Soft на World of Spectrum.

Производители компьютерных игр Испании
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Компании Мадрида